Pere Tomich – cronista e cavaliere catalano 
 Rodolfo Tomich – allenatore di calcio e calciatore italiano